Miejscowości w USA:
 Mascoutah – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
Gminy w USA:
 Mascoutah (ang. Mascoutah Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair